Чемпіонат Угорщини з футболу 1974—1975 — 73-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Угорщини. Титул чемпіона всьоме поспіль здобув Уйпешт Дожа.

Учасники

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Галадаш взяв участь у Кубку володарів кубків 1975—1976 як фіналіст Кубку Угорщини 1974—1975.
2. У першій половині чемпіонату (до зимової перерви) також брав участь клуб Вереш Метеор Едьєтертеш. Під час зимової перерви клуб був розформований і злився із клубом МТК. Результати матчів за участю клубу Вереш Метеор Едьєтертеш були анульовані.

Позначення:

Результати

Бомбардири

Посилання 
 Чемпіонат Угорщини на rsssf 

1974—1975
Угорщина
Угорщина
1974 в угорському спорті
1975 в угорському спорті